Græsk religion har flere betydninger:
 Antikkens græske religion
 Mysteriereligion
 Hellenistisk religion
 Platonisk realisme
 Græske kirke
 Græsk-ortodokse kirke
 Hellenisme (moderne religion)